Agneepath – film del 1990, diretto da Mukul S. Anand.
 Agneepath – film del 2012, diretto da Karan Malhotra e remake del film omonimo del 1990.
 Agneepath (serie televisiva) – soap opera trasmessa dalla televisione indiana